Eduardo Frei Montalva uomo politico cileno – presidente del Cile dal 1964 al 1970
Eduardo Frei Ruiz-Tagle figlio di Eduardo Frei Montalva – presidente del Cile dal 1994 al 2000